перенаправление Морайс, Винисиус ди